Vermeil, ou vermeille, est un nom ou un adjectif :
 Vermeil, le matériau, mélange d'or et d'argent ;
 vermeil, une couleur ;
 vermeil, un papillon, de la famille des piéridés ;
 les noces de vermeil, pour 45 années de mariage ;
 la carte vermeil ;

Toponyme 

 la Côte Vermeille, le nom donné à la côte rocheuse du sud du Roussillon ;
 la mer Vermeille, l'un des noms du golfe de Californie ;

Patronyme 

 Edmond Vermeil, germaniste français.
 Hermann Vermeil (1889-1959), mathématicien allemand.

Titres 

 Vermeil, une publication du groupe Bayard Presse ;
 Le Bracelet de Vermeil (1936), l'un des quatre romans de Serge Dalens, dont le héros est le Prince Éric ;
 Carte vermeil (1978), un roman de Boileau-Narcejac ;
 Démons et vermeils (2000), un roman de Jean Bernard Pouy ;
 Vermeils (2009), un recueil de poésie de Klaus Ebner.